Farbzahl steht für:

 eine Eigenschaft von Graphen in der Graphentheorie, siehe chromatische Zahl
 einen Kennwert für die Farbe von transparenten Substanzen nach DIN 55945, siehe Farbzahl (Licht)
 den Volumenanteil dunkler Minerale an einem Gestein, siehe Farbindex (Geologie)

Siehe auch:
 Farbindex (Begriffsklärung)